PRT est un code qui signifie :
 Portugal, selon la norme ISO 3166-1 alpha 3 et selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN

PRT est un sigle qui signifie :
 Personal Rapid Transit, un moyen de transport automatique
 police régionale des transports, un service de la police nationale française
 Parti révolutionnaire des travailleurs de Colombie, un ancien parti politique et groupe de guérilla en Colombie
 Abréviation de Liste BDA Sparti'art, un collectif artistique élu bureau des arts 2020 de l'EDHEC

Code